FJR steht für:
 Formel Junior, ehemalige Rennkategorie für einsitzige, offene Rennwagen
 Frente Juvenil Revolucionario, Jugendorganisation der mexikanischen Partei Partido Revolucionario Institucional
 Yamaha FJR 1300, japanisches Motorrad
 Fujairah International Airport (IATA-Code), Flughafen von Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate

Abkürzung